Rummo ist der Familienname folgender Personen:

 Jaan Rummo (1897–1960), estnischer Publizist und Übersetzer
 Linda Rummo († 2015), estnische Schauspielerin
 Paul Rummo (1909–1981), estnischer Schriftsteller
 Paul-Eerik Rummo (* 1942), estnischer Dichter und Politiker, Mitglied des Riigikogu

Rummo steht für:

 Rummo S.p.A., italienischer Teigwarenhersteller